Il singolare  dell'Ethias Trophy 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Kenny de Schepper era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Dustin Brown.

Radek Štěpánek ha battuto in finale Igor Sijsling 6-3, 7-5.

Teste di serie

  Radek Štěpánek (Campione)
  Kenny de Schepper (primo turno)
  Igor Sijsling (finale)
  Tobias Kamke (secondo turno)

  Serhij Stachovs'kyj (secondo turno)
  Leonardo Mayer (Primo turno, ritiro)
  Jesse Huta Galung (primo turno)
  Michail Kukuškin (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Ethias Trophy 2013
ATP Challenger Tour 2013